Puma steht für:

 Puma, Tierart
 Pumas, Tiergattung
 Puma (Polizeieinheit), Österreich
 Prozessorplattform, siehe AMD-Notebookplattform # 1. Generation (Puma)
 Mac OS X 10.1, Version des Apple-Betriebssystems
 Lampions beim Funkenfeuer in Bürs (Vorarlberg), siehe Funkenfeuer #Puma
 Hubschrauber Puma und Super Puma, siehe Aérospatiale SA 330 und Aérospatiale AS 332
 Isar (Schiff, 1930), ein ursprünglich als Puma gebautes Schiff

Orte:
 Puma (Tansania), Stadt in Tansania
 Puma (Dêgê), Gemeinde in China

Unternehmen:
 Puma (Sportartikelhersteller)
 Puma (Messerhersteller)

Militär:
 Panzerspähwagen Sd.Kfz. 234, Wehrmacht
 Puma (Schützenpanzer), Bundeswehr
 Puma (Transportpanzer), Italien
 Transport- und Gefechtsfahrzeug PUMA, Industrieprojekt

Fahrzeuge und Fahrzeugmarken:
 Ford Puma, PKW-Modell (1997–2001)
 Puma (Automarke), Automobilhersteller aus Brasilien und Südafrika
 Puma (Kit Car), ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Puma, Marke des ehemaligen französischen Automobilherstellers MDP Transmission
 Autodrehkran Puma (1957–1963)

Puma ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Puma (* 1968), sambischer Politiker
 Joe Puma (1927–2000), amerikanischer Jazzgitarrist
sowie
 Waman Puma de Ayala, peruanischer Schriftsteller

Ringname:
 T. J. Perkins (* 1984), US-amerikanisch-philippinischer Wrestler

PUMA steht als Abkürzung für:
 Paediatric Use Marketing Authorisation, siehe Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 über Kinderarzneimittel #Zulassung für die pädiatrische Verwendung
 Programmable Universal Machine for Assembly, ein Industrieroboter, siehe PUMA (Roboter)
 Projektumfeldanalyse, eine Methode im Projektmanagement
 Public Management (auch: PuMa), Führung in der öffentlichen Verwaltung
 PUMA (Akademisches Publikationsmanagement), eine Literaturverwaltung

PUmA steht für:
 PFA Umbau-Konzept mit Aluminiumaufbau, siehe Modus-Wagen

Abkürzung